Congratulations steht für:

 Congratulations (Album), Studioalbum des US-amerikanischen Electro-Pop-Duos MGMT (2010)
 Congratulations (Lied), Lied von Cliff Richard (1968)